Municipio de Elk puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Elk (condado de Ashe, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ashe.
 Municipio de Elk (condado de Watauga, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Watauga.
 Municipio de Elk (condado de Wilkes, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wilkes.
 Municipio de Elk (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Elk (condado de Buena Vista, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Buena Vista.
 Municipio de Elk (condado de Clayton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clayton.
 Municipio de Elk (condado de Delaware, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Delaware.
 Municipio de Elk (condado de Osage, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Osage.
 Municipio de Elk (condado de Lake, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Elk (condado de Sanilac, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Sanilac.
 Municipio de Elk (condado de Nobles, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Nobles.
 Municipio de Elk (condado de Stoddard, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Stoddard.
 Municipio de Elk (condado de Saunders, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Saunders.
 Municipio de Elk (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Gloucester.
 Municipio de Elk (condado de Noble, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Noble.
 Municipio de Elk (condado de Vinton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Vinton.
 Municipio de Elk (condado de Chester, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Chester.
 Municipio de Elk (condado de Clarion, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clarion.
 Municipio de Elk (condado de Cloud, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cloud.
 Municipio de Elk (condado de Tioga, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Tioga.
 Municipio de Elk (condado de Warren, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Warren.